Ordet manifold har flere betydninger eller specialiseringer:
 Manifold (fluidmekanik) - eller grenrør
 Manifold (motor)
 Manifold (scuba)
 Manifold (papir) – en slags papir

Se også 
 Mangfoldighed (matematik) – hedder på engelsk manifold.